Christopher Albert Johnson of Big Bear é um ex-ator e diretor de filmes pornográficos gays estadunidense. É co-fundador da Raging Stallion Studios, sendo o presidente e principal diretor da companhia desde 1999.

Prêmios e indicações
Em 2008 Ward ganhou o GayVN Awards e no  Grabby Awards de 2008 ganhou para Best Director (junto do  co-diretor Ben Leon) por Grunts, que ta´bem ganhou o premio de melhor filme.
GayVN Awards de 2009 como Melhor Diretor junto de Ben Leon e Tony Dimarco por "To the Last Man (filme pornográfico)" (Raging Stallion).

Videografia

 A Pornstar is Born
  Arabesque 
 AssQuest pt.1
 AssQuest pt.2
 Bedrock
 Bound, Beaten, & Banged
 Centurion Muscle
 Centurion Muscle #2
 Clash of the Zeus Men
 Construction Zone #1
 Construction Zone #2
 Construction Zone #3
 Cops Gone Bad
 Downright Dangerous
 Escape from San Francisco
 Fistpack #1
 Fistpack #2
 Fistpack #3
 Fistpack #4
 Fistpack #5
 Fistpack #6
 Fistpack #7
 Flogd & Fukt
 Gay Dreams
 Gay Dreams #2
 Grunts
 Hairy BoyZ
 Hairy BoyZ #2
 Hairy BoyZ #4
 Hairy Boyz #5 Hairy Boyz #6 Hard as Wood Hard at Work Hard Sex Heatstroke Highway Hold Everything Hole Sweet Hole Hot Properties Induction Initiation & 2nd Initiation Lube Job Manifesto More Manholes Nexus Nob Hill All Stars #1 Packin' Loads Painful Endurance Party in the Rear Passport to Paradise Plexus! & Plexus! HC Poke Prod Penetrate Pokin' in the Boy's Room Punishment Chamber Raiders of the Lost Arse Rear End Collision #1 Rear End Collision #2 Red Star
 Resort to Anything
 Sexus
 SexPack#1 Four Tight Tales
 SexPack#2 A Kinky Twist
 SexPack#3 Lewd Developments
 SexPack#4 Porn Noir
 SexPack#5 Dirty Deeds
 SexPack#6 Heavy Equipment
 SexPack#7 Pigs in Heaven
 SexPack#8 Sky's the Limit
 SexPack#9 Fire in the Hole
 SexPack#10 This End Up
 Stick it IN!
 Stoked #1
 Stoked #2
 STUDS
 Take it Like a Man
 Team Players
 Terms of Endowment
 The Dirty Director
 The Shaft
 TOOLBOX#1 Drilled
 TOOLBOX#2 Hammered
 TOOLBOX#3 Screwed
 To the Last Man
 Tough as Nails
 Up the Stakes
 ''Your Masters

Referências

Ligações externas
, including list of films.
Chris Ward Porn Blog

Cineastas dos Estados Unidos
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos